Домашний (бытовой) компьютер — персональный компьютер, предназначенный для домашнего использования;
 «Домашний компьютер» — российский журнал о компьютерах, публиковавшийся в 1996—2008 годах.